Lappeenranta ist der Name für:
 Lappeenranta, eine Stadt in der Landschaft Südkarelien in Finnland
 Lappeenranta (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft der finnischen Landschaft Südkarelien
 (1504) Lappeenranta, ein Asteroid des Hauptgürtels